Гана — аграрная страна. Основа экономики — сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве занято около 44 % трудоспособного населения (2013), оно даёт около 20 % ВВП. Главной сельскохозяйственной культурой являются какао-бобы, по сбору которых (736 тыс. т, 2005 год) страна занимает 2 место в мире после Кот’д-Ивуара. Площадь посадок какао-бобов занимает более половины обрабатываемых земель страны. Выращиваются также ямс (3,9 млн т), маниок (9,7 млн т), кукуруза (1,1 млн т), рис (241,8 тыс. т), томаты (200 тыс. т) и апельсины (300 тыс. т). Развито лесное хозяйство, экспортируются ценные породы древесины — вава, махагони, одум, сапеле и утиле. Ежегодно вылавливается примерно 450 тыс. т рыбы.

Промышленность 
В промышленности занято 14,4 % трудоспособного населения, оно даёт 27,7 % ВВП. Главной отраслью промышленности является горнодобывающая промышленность, которая даёт половину валютных поступлений страны. Добываются золото, марганец (8 место в мире), алмазы, серебро.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом добыча золота в Гане, являющийся вторым (после ЮАР) по величине добытчиком золота в Африке выросла на 1,4 %, до 2,97 млн унций. Выручка от продаж драгоценных металлов за год увеличилась на 27,5 %, до $3,62 млрд. Золото обеспечивает львиную долю экспортного дохода Ганы. В 2010 году на золото пришлось 48 % всего экспорта в денежном выражении.

В 2010 году добыча алмазов снизилась на 13 %, до 308 679 карат, в то время как выручка от продажи алмазов увеличилась на 59,2 %, до $11,13 млн.

Обрабатывающая промышленность представлена в основном лёгкой и пищевой промышленностью — производятся кокосовое, пальмовое и арахисовое масла, консервы, соки, действуют заводы деревообрабатывающей, обувной, текстильной, табачной, химической и стекольной промышленности.

Имеется крупная ГЭС в Акосомбо (1020 МВт), крупнейшим потребителем (до 80 %) электроэнергии которой является американская алюминиевая компания VALCO.

В 2007 году в прибрежной полосе были обнаружены довольно значительные запасы нефти (около 3 миллиардов баррелей). Начало добычи планировалось на 2010 год.

Энергетика 
Суммарные запасы энергоносителей оцениваются в размере 0,141 млрд тут (в угольном эквиваленте). На конец 2019 года электроэнергетика страны в соответствии с данными EES EAEC  характеризуется следующими показателями. Установленная мощность – нетто электростанций - 5382 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) - 69,8  % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 30,1 %.   Производство электроэнергии-брутто - 18368 млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС - 60,2 % , ВИЭ -  39,8 %.   Конечное  потребление  электроэнергии  - 15232  млн. кВт∙ч, из которого: промышленность - 34,5  %,  транспорт - 0,1 %, бытовые потребители - 45,7  %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования -  19,6 %, сельское, лесное хозяйство и рыболовство - 0,1 %. Показатели энергетической эффективности за 2019 год: душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 5822 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 505 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 231 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 3380 часов

Транспорт 
Аэропорты
 всего — 10 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 7
 без твёрдого покрытия — 3

Автомобильные дороги
 всего — 109,5 тыс. км (2009), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 13,78 тыс. км
 без твёрдого покрытия — 95,72 тыс. км

Железные дороги

 всего — 947 км (2014)

Водный транспорт
 всего — 4 судна (более 1000 грт) водоизмещением 5,032 грт/7,282 дедвейт

Торговля 
 Экспорт: $10,7 млрд (2015)
 Статьи экспорта: золото, какао, серебро, алюминий, алмазы, лесоматериалы, марганцевая руда
 Партнёры по экспорту: Китай 10,7 %, Франция 9 %, Нидерланды 7,3 %, Индия 7,3 %, ЮАР 6,6 %, Италия 6,5 % (2014)
 Импорт: $13,4 млрд (2015)
 Статьи импорта: машины, топливо, продовольствие
 Партнёры по импорту: Китай 25,5 %, Нигерия 13,1 %, Нидерланды 8,2 %, Кот-д’Ивуар 7,2 %, США 6,9 %, Индия 4,1 % (2014)

Примечания